König Otto bezeichnet folgende Personen:
 Otto (Griechenland) (1833–1862), bayerischer Prinz und König von Griechenland
 Otto (Bayern) (1848–1916), König von Bayern 
 als Spitzname Otto Rehhagel (* 1938), deutscher Fußballtrainer 

König Otto bezeichnet:
 König Otto (Film), ein Fernsehspiel von Sat.1 und ORF

Siehe auch:
 Otto König